{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Generali Ladies Linz 
 | rok = 2010 
 | datum=11.–17. října 2010
| ročník=24.
| místo=Linec
| povrch=Tvrdý
| rozpočet=220 000 $
| web=Oficiální web
| hlavní článek =  Linz Open
| champws= Ana Ivanovićová
| champwd= Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová
}}

Tenisový turnaj WTA Generali Ladies Linz 2010 se konal ve dnech 11. - 17. října v rakouském Linzi, v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

 Dvouhra 
 Nasazení hráček 

  Serena Williamsová (odstoupila)
  Daniela Hantuchová (čtvrtfinále)
  Aljona Bondarenková (1. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (semifinále)
  Ana Ivanovićová (vítězka)  Klára Zakopalová (2. kolo)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= A Bondarenko
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Vinci
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Y Meusburger
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Arvidsson
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= A Cornet
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= R Voráčová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= S Karatantčeva
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= S Errani
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= P Kvitová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Rodionova
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3=r

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= P Hercog
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Görges
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Čtyřhra

Nasazení 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (finále)
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (vítězky)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (semifinále)
  Klaudia Jansová /  Alicja Rosolská ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2010